Драсена (порт. Dracena) — многозначный термин.

 Драсена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Драсена (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

См. также 
 Эду Драсена (род. 1981) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Сантос».